Ваутерс ( или ) — нидерландская фамилия; иногда пишется по-русски как Воутерс.

 Ваутерс, Анн (род. 1980) — бельгийская профессиональная баскетболистка.
 Ваутерс, Дрис (род. 1997) — бельгийский футболист, играющий на позиции защитника. 
 Ваутерс, Жан (1906—1989) —  бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Ваутерс, Йозеф (1906—1975) —  бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Ваутерс, Лоде (1929—2014) — бельгийский шоссейный велогонщик, чемпион и бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Лондоне.
 Ваутерс, Марк (род. 1969) —  бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Ваутерс, Франс (1612—1659) — фламандский художник эпохи барокко.
 Ваутерс, Энцо (род. 1996) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Ваутерс, Ян (род. 1960) — нидерландский тренер и футболист.